Liste der Hubschrauberlandeplätze und Wasserlandeplätze in Österreich enthält alle Landeplätze in Österreich, die derzeit nach der Luftverkehrs-Ordnung der Obersten Zivilluftfahrtbehörde (OZB) klassifiziert sind (Stand 2012) und  im Luftfahrthandbuch (AIP) und in der ICAO-Luftfahrtkarte Österreich verzeichnet sind. Herausgeber Austro Control.

Liste

Aufbau des ICAO-Codes 
Der erste Buchstabe gibt die Region/den Kontinent, bzw. in manchen Fällen das Land an, in dem sich der Landeplatz befindet LO = steht für Österreich. 

 Ist der dritte Buchstabe ein K liegt der Landeplatz in der Region Klagenfurt, bei S ist es Salzburg, bei I ist Innsbruck zuständig, ist es ein X handelt es sich um Militärlandeplatz. 
 Der vierte Buchstabe ist meist identisch mit dem Anfangsbuchstaben des geografischen Ortes, dem der Landeplatz zugeordnet ist, allerdings mit einigen Ausnahmen.
 Sonderlandeplätze ohne ICAO-Kennung werden in Österreich mit den Buchstaben AT beginnend und folgender vierstelliger Zahlenkombination angegeben.

Liste

Quellen 
 Luftfahrthandbuch (AIP) Österreich Teil 3 Flugplätze. Hrsg. Austro Control GmbH

Hubschrauberlandeplatze und Wasserlandeplatze in Osterreich